Svetozar Marković peut faire référence à :
 Svetozar Marković (1846-1875), militant socialiste serbe ;
 Svetozar Marković (2000-), footballeur serbe.